Тета Ориона (тет Ori, Тета Ori, θ Orionis, θ Ori) — название нескольких астрономических объектов, расположенных в координатах RA 05h 35,3m; DEC −05° 24′ :
 Тета1 Ориона — трапециевидное скопление, часть рассеянного звёздного скопления ассоциации Orion OB 1.
 Тета1 Ориона A (41 Orionis A, HD 37020, V1016 Orionis), тройная звёздная система
 Тета1 Ориона A1 (41 Orionis AA, HD 37020 A)
 Тета1 Ориона A2 (41 Orionis AB, HD 37020 B)
 Тета1 Ориона A3 (41 Orionis AC, HD 37020 °C)
 Тета1 Ориона B (41 Orionis B, HD 37021), кратная звёздная система, состоящая из 5 компонентов
 Тета1 Ориона B1 (41 Orionis BA, HD 37021 A)
 Тета1 Ориона B2 (41 Orionis BB, HD 37021 B)
 Тета1 Ориона B3 (41 Orionis BC, HD 37021 °C)
 Тета1 Ориона B4 (41 Orionis BD, HD 37021 D)
 Тета1 Ориона B5 (41 Orionis BE, HD 37021 E)
 Тета1 Ориона B Западная (COUP 766, MAX 97), источник рентгеновского излучения
 Тета1 Ориона B Восточная (COUP 778, MAX 101), источник рентгеновского излучения
 Тета1 Ориона C (41 Orionis C, HD 37022), двойная звёздная система
 Тета1 Ориона C1 (41 Orionis CA, HD 37022 A)
 Тета1 Ориона C2 (41 Orionis CB, HD 37022 B)
 Тета1 Ориона D (41 Orionis D, HD 37023), переменная класса B0.5Vp
 Тета1 Ориона E (COUP 732), спектроскопическая двойная
 Тета1 Ориона F, переменная класса B8
 Тета1 Ориона G (COUP 826, MAX 116), протозвезда
 Тета1 Ориона H (COUP 746, MAX 87), протозвезда
 Тета2 Ориона (43 Orionis)
 Тета2 Ориона A (43 Orionis A, HD 37041), спектроскопически тройная звезда
 Тета2 Ориона A1 (43 Orionis AA, HD 37041 A)
 Тета2 Ориона A2 (43 Orionis AB, HD 37041 B)
 Тета2 Ориона A3 (43 Orionis AC, HD 37041 °C)
 Тета2 Ориона B (43 Orionis B, HD 37042), переменная класса B1V
 Тета2 Ориона C (V361 Orionis, HD 37062), двойная звёздная система
 Тета2 Ориона C1 (V361 Orionis A, HD 37062 A)
 Тета2 Ориона C2 (V361 Orionis B, HD 37062 B)

Все объекты, обозначаемые как Тета Ориона, расположены в туманности NGC 1977.

Объекты Байера
Орион (созвездие)